Volly István (1845–1873) bölcseleti doktor, kegyestanítórendi áldozópap és tanár
 Volly István (1907–1992) zeneszerző, tanár, népdalgyűjtő, karmester